

Sigle 

Le sigle NEM peut signifier :
 néoplasie endocrinienne multiple ;
 normes européennes de modélisme ;
 non-entrée en matière ;
 Nouvel Ensemble Moderne ;
 Nouvel Europe Magazine ;

Culture et société 
Le mot nem (món nem en vietnamien) s'applique à plusieurs plats de la cuisine vietnamienne, selon la localité :
 nem rán, connus dans les pays étrangers sous le nom de rouleaux de printemps, de rouleaux frits ou de rouleaux impériaux vietnamiens, sont composés de porc haché ou de crevettes, enveloppés dans du bánh tráng et frits. Dans le sud du Vietnam, il est appelé chả giò . Nem rán rế est un plat similaire au nem rán ; cependant, il est enveloppé de bánh tráng tissé ;
 nem cuốn (Gỏi cuốn dans le sud du Vietnam), rouleaux de nem, rouleaux de salade ou rouleaux d'été, est un plat vietnamien composé traditionnellement de porc, de crevettes, de légumes, de bún (vermicelles de riz), d'herbes fraîches et d'autres ingrédients enveloppés dans du bánh tráng vietnamien. Dans le sud du Vietnam, il est appelé gỏi cuốn ;
 nem chua est un plat de porc fermenté vietnamien, généralement roulé ou coupé en bouchées. La viande est douce, aigre, salée et épicée. Il est souvent servi avec du piment oiseau, de l'ail et de la coriandre vietnamienne ;
 nem chua rán est un type de nem fabriqué à partir de porc haché et de peau de porc selon la recette et le processus assez proche du nem chua et frit dans l'huile de cuisson (ou grillé) ;
 nem nướng sont des boulettes de viande de porc grillées vietnamiennes généralement consommées enveloppées dans du bánh tráng avec des herbes fraîches, du bún (vermicelles de riz) et trempées dans une sorte de sauce ;
 nem bì, également connu sous le nom de tré, dont l'ingrédient principal est la peau de porc coupée en fibres, peut être ajouté de la viande d'épaule maigre frite, de la peau et de la graisse bouillie. Ensuite, le tout enveloppé de feuilles de goyave ou de feuilles de bananier ;
 nem chạo, également connu sous le nom de nem thính, est un plat populaire dans la cuisine des provinces du nord du Vietnam.

Anthroponyme 
 Nem est le surnom de Rinaldo Francisco de Lima (1973-), un footballeur brésilien.